Het ATP-toernooi van Monte Carlo 2009 (met de officiële naam Monte-Carlo Rolex Masters 2009) werd gespeeld van 12 tot en met 19 april 2009. Er werd gespeeld op gravelbanen in de hoofdstad van Monaco, Monte Carlo.

Van de top 10 had alleen de Amerikaan Andy Roddick zich afgemeld. Nummer 1 van de wereld Rafael Nadal was de titelverdediger en prolongeerde zijn titel, na zijn overwinning op Novak Đoković in de finale.

Het toernooi van 2009 trok 124.000 toeschouwers.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4 

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo